Распространение COVID-19 в Эстонии — в статье описывается распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в Эстонии, а также последствия пандемии COVID-19 для Эстонии.

Хронология

Первая волна 
Поздно вечером 12 марта в стране было объявлено чрезвычайное положение до 1 мая: запрещены все публичные собрания, концерты и спортивные соревнования, закрыты музеи и кинотеатры, школы переходят на удалённое и домашнее обучение, в больницах и тюрьмах действует запрет на посещение; на границе, в аэропортах и портах введён санитарный контроль.

Весьма сильны региональные различия. Так, больше всего заболевших в Таллине и столичном регионе, который еще называют «большим Таллином» (это крупнейший уезд страны — Харьюмаа — где проживает около трети всего населения Эстонии).
Однако, самая сложная обстановка на острове Сааремаа (самое большое число заболевших на 10000 человек населения - 95,4).

24 марта был создан Кризисный штаб Департамента здоровья Эстонии, медицинским руководителем которого стал Аркадий Попов, заведующий Центром скорой помощи .

25 марта  в Эстонии умер первый человек с диагнозом COVID-19.

апрель
По состоянию на 2 апреля 2020 года диагноз инфекции COVID-19 был подтверждён у 858 человек (проведено 15 725 анализов); 11 человек скончалось. В больнице находилось 85 пациентов, 16 из них в отделении интенсивной терапии на принудительной вентиляции лёгких. Выписано из больницы 45 человек.

По состоянию на 4 апреля 2020 года диагноз инфекции COVID-19 был подтверждён у 1018 человек (проведено 15 725 анализов); 12 человек скончалось. В больнице находилось 85 пациентов, 16 из них в отделении интенсивной терапии на принудительной вентиляции лёгких. Выписано из больницы 45 человек.

По состоянию на 5 апреля 2020 года диагноз инфекции COVID-19 был подтверждён у 1097 человек (проведено 21 004 анализов); 15 человек скончалось. В больнице находилось 130 пациентов, 17 из них в отделении интенсивной терапии на принудительной вентиляции лёгких. Выписано из больницы 45 человек.

По состоянию на 9 апреля 2020 года диагноз инфекции COVID-19 был подтверждён у 1207 человек (проведено 26 416 анализов); 24 человека скончалось. В больнице находилось 134 пациента, 9 из них в отделении интенсивной терапии на принудительной вентиляции лёгких. Выписано из больницы 83 человека.

По состоянию на 10 апреля 2020 года диагноз инфекции COVID-19 был подтверждён у 1258 человек (проведено 27 883 анализа); 
24 человека скончалось. В больнице находилось 138 пациентов, 9 из них в отделении интенсивной терапии на принудительной вентиляции лёгких. Выписано из больницы 93 человека.

По состоянию на 11 апреля 2020 года диагноз инфекции COVID-19 был подтверждён у 1304 человек (проведено 29 456 анализов); 
24 человека скончалось. В больнице находилось 146 пациентов, 11 из них в отделении интенсивной терапии на принудительной вентиляции лёгких. Выписано из больницы 93 человека.

По состоянию на 12 апреля 2020 года диагноз инфекции COVID-19 был подтверждён у 1309 человек (проведено  30 349 анализов); 25 человек скончалось. В больнице находилось 153 пациента, 11 из них в отделении интенсивной терапии на принудительной вентиляции лёгких. Выписано из больницы 98 человек.

По состоянию на 25 апреля 2020 года диагноз инфекции COVID-19 был подтверждён у 1635 человек (проведён  47 331 анализ); 46 человек скончалось. В больнице находилось 99 пациентов, 6 из них в отделении интенсивной терапии на принудительной вентиляции лёгких. Выписано из больницы 228 человек.

май
По состоянию на 1 мая 2020 года диагноз инфекции COVID-19 был подтверждён у 1694 человек (проведён  53 767 анализ); 52 человека скончалось. В больнице находилось 72 пациента, 7 из них в отделении интенсивной терапии на принудительной вентиляции лёгких. Выписано из больницы 253 человека.

По состоянию на 9 мая 2020 года диагноз инфекции COVID-19 был подтверждён у 1733 человек (проведено  62 720 анализов); 60 человек скончалось. В больнице находилось 48 пациентов, 5 из них в отделении интенсивной терапии на принудительной вентиляции лёгких. Выписано из больницы 285 человека.

июнь
По состоянию на 4 июня 2020 года диагноз инфекции подтверждён у 1890 человека 
; 70 человек скончалось. 
В больнице находилось 37 пациентов, 1 из них в отделении интенсивной терапии на принудительной вентиляции лёгких. 
Выписано из больницы 317 человек.

Вторая волна 
Вакцинация от COVID-19 стартовала в Эстонии 27 декабря 2020 г.; используются препараты Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca (при этом в начале марта 31-летний сотрудник спасательного департамента умер после прививки препаратом AstraZeneca).

март
После появления информации о распространении в Эстонии так называемого британского штамма вируса COVID-19 (он является более агрессивным и заразным штаммом, чем другие) премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том что в стране может быть введен локдаун (прекращение работы магазинов, кроме аптек и предлагающих товары первой необходимости, запрет на групповые занятия спортом и работу заведений общепита, дистанционное обучение в образовательных учреждениях).
. Сейчас в Эстония – вторая наихудшая ситуация («третья волна») с заболеваемостью в Евросоюзе (первое место – у Чехии).
С 11 марта вступил в силу строгий карантинный режим.

К концу марта Эстония вышла на первое место среди стран Евросоюза  по уровню кумулятивной заболеваемости коронавирусом (на 100 тыс. населения приходится почти 1521 новых случаев заболевания. За ней следуют Чехия с 1328 случаями и Венгрия с почти 1146 случаями). 

С 9 августа вступают в силу новые правила борьбы с коронавирусной инфекцией: богослужения и религиозные обряды можно проводить только с учетом заполняемости помещений, одновременно в зале может находиться не более 50 человек и составлять не более половины от вместимости помещения; в  случае, если количество участников превышает установленный максимум, в этих сферах свою эпидемиологическую безопасность должны доказывать люди, достигшие 18-летнего возраста. Обязательным требованием остается ношение маски, а также соблюдение дистанции, дезинфекция поверхностей и выполнение других мер, призванных остановить распространение вируса.

Статистика 

Случаи заболевания COVID-19 в Эстонии, источник: Департамент здоровья

Новых случаев заражения COVID-19 за день, источник: Департамент здоровья (данные приведены согласно обновлённой методике)

Количество госпитализированных с COVID, источник: Департамент здоровья

Количество смертельных случаев в день, источник Департамент здоровья, koroonakaart.ee

Количество людей, выписанных из больницы в Эстонии (суммарное), источник Департамент здоровья

См. также 
 Распространение COVID-19 в Латвии
 Распространение COVID-19 в Литве

Ссылки 
 Департамент здоровья — COVID-19
 Статистика COVID-19 в Эстонии
 Предварительные данные о причинах смерти по полу, уезду и месяцу. — Институт развития здоровья Эстонии. База данных статистики здравоохранения и исследований в области здравоохранения , 
 Вакцинация в Эстонии
 Тестирования на коронавирус
 Правительство Эстонской Республики — Чрезвычайное положение
 Исследование: пандемия COVID-19 усугубила гендерное неравенство в Эстонии // rus.postimees.ee, 10 июня 2021

Примечания 

Эстония
Эстония
Эпидемии в Эстонии